Dietrich Schultz ist der Name folgender Personen:

* Dietrich Schultz (Rechtswissenschaftler) (1928–1984), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Dietrich Wilhelm von Schultz (1733–1803), deutscher Generalmajor